

Wattinoma, la commune rurale située dans le département de Doulougou.
Wattinoma, une localité située dans le département du Guibaré, dans la province du Bam.
Wattinoma, la commune rurale située dans le département de Tougan.